Trestní řád může být:

Constitutio criminalis Carolina
Řád soudu trestního
Trestní řád (Československo, 1950)
Trestní řád (Československo, 1956)
Trestní řád správní
Trestní řád (Československo, 1961)

Související články 
trestní zákon – více významů (rozcestník)